Ögat kan syfta på:

 Ögat – ett anatomiskt organ för att förnimma ljus, se öga

Film och TV 
 Ögat (1960) – en amerikansk film från 1960.
 Ögat (1967) – en italiensk film från 1967.
 Ögat (1998) – en svensk film från 1998.

Litteratur 
 Det lysande ögat – en deckare av Laura Trenter och Tony Manieri.
 Tredje Ögat – en bokserie utgiven av bokförlaget Legenda.
 Ögat (1930) – en roman av Vladimir Nabokov från 1930.
 Ögat (diktsamling) – en diktsamling av Magnus Utvik från 1990.
 Ögat (bok) – en bok av Jaan Kaplinski från 2000.

Musik 
 En kammaropera tonsatt av Lars Edlund med libretto av Ulla Britt Edberg, se Flickan i ögat.
 "Ögat", en visa av Ewert Ljusberg från 1981, se albumet Guds bästa barn.

Platser 
Ögat, Småland – en sjö i Nässjö kommun,  (3,4 ha)
Ögat (Långareds socken, Västergötland) – en sjö i Alingsås kommun, 
Ögat (Stora Lundby socken, Västergötland) – en sjö i Lerums kommun,  (0,3 ha)
Ögat, Hälsingland – en sjö i Bollnäs kommun,  (0,7 ha)

Övrigt 
 Orkanens öga – ett område av förhållandevis lugnt väder i centrum av stora tropiska cykloner
 En symbol som visar ett öga som omges av solstrålar, ofta innesluten i en triangel, se Det allseende ögat
 Ögat (tidskrift) – en svensk tidskrift